Propeller (von  ‚vorwärts treiben‘) bezeichnet:
 Propeller, ein Antrieb durch Flügel, die um eine Welle herum angeordnet sind
 Propeller (Fahrgeschäft), eine Jahrmarktattraktion mit einem starren Arm, der um eine horizontale Achse kreist, an dessen Ende Passagierkabinen befestigt sind
 Luftschraube, Propeller als Antriebselement eines Fluggeräts

Siehe auch:

 Parallax Propeller, ein Mikrocontroller der Firma Parallax